Немецкие подводные лодки
U-162 (1918)
U-162 (1941)